Heaven's Gate filme de 1980
 Heaven's Gate, uma seita religiosa.
Heaven's Gate, um grupo musical de heavy metal.

Desambiguação